personen met deze voornaam
 Noor van Jordanië, Koningin Noor van Jordanië
 Noor Hassanali, de tweede president van Trinidad en Tobago
 Noor Inayat Khan, Indiase spionne tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Noor de Groot, een Nederlandse ondernemer
 Noor Holsboer, voormalig Nederlands hockeyster
 Noor Kamerbeek, een Nederlands fluitiste
 Noor Sabri,  Iraaks keeper van het Iraaks voetbalelftal
 Noor Vidts, een Belgische atlete

andere vormen en betekenissen
 een Noor, iemand van het Noorse volk, zie Noren (volk)
 een Noor, iemand uit Noorwegen
 Noor(beek), een beek in Zuid-Limburg (België en Nederland)
 Noren (schaatsen), een type ijsschaatsen
 Eleonora, een variant van de voornaam

Zie ook 
 Noren
 Nour